Дубечно — название населённых пунктов:
 Дубечно — деревня в Польше, находится во Влодавском повяте Люблинского воеводства.
 Дубечно — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.